Krapina (stad), de provinciehoofdstad van Krapina-Zagorje in Kroatië
 Krapina (site), een archeologische site nabij de gelijknamige stad
Krapina (rivier), een rivier in Kroatië